Бає́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на захід від Парижа, 36 км на північний схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Бає було приєднано до муніципалітету Сен-Марк-ле-Блан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 328,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Бає на сайті французького Національного інституту географії
 Бає на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бає на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен